Алан Дейвис (): Дейвис, Алан (род. 1966) — английский комик, писатель, актёр.
 Дейвис, Алан (; род. 1964) — валлийский политик.
 Дейвис, Алан (1961—1992) — валлийский футболист, вингер.
 Дэвис, Алан (род. 1956) — британский автор комиксов.